Il doppio del Stella Artois Championships 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Wayne Black e Kevin Ullyett erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 2º turno contro Xavier Malisse e André Sá.

Mark Knowles e Daniel Nestor hanno vinto in finale 5–7, 6–4, 7–6 (7–3) contro Mahesh Bhupathi e Maks Mirny.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Mark Knowles /  Daniel Nestor (campioni)
 Mahesh Bhupathi /  Maks Mirny (finale)
 Bob Bryan /  Mike Bryan (secondo turno)
 Wayne Black /  Kevin Ullyett (secondo turno)

 Joshua Eagle /  Jared Palmer (secondo turno) 
 Wayne Arthurs /  Paul Hanley (quarti) 
 Chris Haggard /  Robbie Koenig (secondo turno) 
 František Čermák /  Leoš Friedl (Second turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

Stella Artois Championships 2003
ATP Tour 2003